

Долматово — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область

Долматово — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Долматово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область